La Dame à la licorne est une tenture composée de six tapisseries datant de la fin du , que l'on peut voir au musée national du Moyen Âge (Thermes et hôtel de Cluny, à Paris).
 La Dame à la Licorne () est un tableau attribué à Raphaël, datant de 1505-1506, conservé à la Galerie Borghèse à Rome.
 Les Licornes est un tableau de Gustave Moreau, inspiré des tapisseries.
 La Dame à la licorne est un film de Dominique Crèvecœur (1978).
 La Dame à la licorne () est un roman de Tracy Chevalier (2003).

Voir aussi 
 Les Dames à la licorne est un roman de René Barjavel, écrit en collaboration avec Olenka De Veer (1974).
 Les Dames à la licorne est un téléfilm de Lazare Iglesis (1982).